Lyn steht für:
 Lynx (Sternbild)
 Lyn Oslo, ein norwegischer Sportverein
 die Flüsse West Lyn River und East Lyn River in der englischen Grafschaft Devon

Lyn ist der Familienname folgender Personen:
 Euros Lyn (* 1971), britischer Regisseur
 Nicole Lyn (* 1978), kanadische Schauspielerin
 Tilmann von Lyn (* um 1480; † nach 1522), Karmelit 

LYN steht für:
 Air Kyrgyzstan (ICAO-Code), kirgisische Fluggesellschaft
 Flughafen Lyon-Bron (IATA-Code), französischer Flughafen

Siehe auch:
 LIN
 Linn
 Lien
 Lean
 Linh

Abkürzung